Nič je ime (glavni števnik) za število 0.

Nič pa ima tudi druge pomene (po SSKJ):
 kar ne obstaja, ne biva,
 izraža zelo majhno vrednost,
 v medicini označuje krvno skupino nič (0),  
 izraža izhodiščno vrednost na merilni lestvici med pozitivnim in negativnim.

Glej tudi 

 leto nič
 ničla
 nihilizem ali ničejanstvo

Zunanje povezave 

Nič